Jean Manoussi (1868-1929), dramaturge, réalisateur et scénariste français
 Jean-Loup Manoussi (1947-2004), journaliste français